UFC Fight Night: Брансон vs. Шахбазян (англ. UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan, также известный как UFC Fight Night 173 или UFC on ESPN+ 31 или UFC Vegas 5) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 1 августа 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Дерек Брансон победил Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом в третьем раунде. В соглавном бою вечера Женнифер Майя победила Джоанну Колдервуд болевым приёмом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Бой в легчайшем весе между бывшей чемпионкой UFC Холли Холм и Ирене Альдана изначально планировался заглавным событием турнира. Однако 22 июля было сообщено, что Альдана вышла из боя из-за положительного результата теста на COVID-19. В результате Холм также была удалена с карда турнира и их поединок был перенесён на UFC Fight Night, который должен состояться 3 октября. Впоследствии, бой в среднем весе между Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном, который изначально планировался как соглавный бой турнира, был назначен новым главным событием. Ранее поединок между Брансоном и Шахбазяном планировалось провести ещё в марте на UFC 248, но в конце концов он перешел на UFC Fight Night: Оверим vs. Харрис месяцем позже. Однако, это событие было в конечном итоге отменено из-за пандемии COVID-19. Таким образом, бой был перенесён на этот турнир.

Бой в полусреднем весе между Висенте Луке и Рэнди Брауном был первоначально запланирован на 11 апреля на UFC Fight Night: Оверим vs. Харрис. Однако мероприятие было отменено в середине марта из-за пандемии COVID-19. В итоге поединок был перенесён на этот турнир.

Изменения карда 
Бой в женском наилегчайшем весе между бывшей чемпионкой Invicta FC Женнифер Майя и Вивиани Араужу изначально был запланирован на 27 июня на UFC on ESPN: Пуарье vs. Хукер. Однако, бой был перенесен на середину июня и включён в кард этого турнира после того, как обе спортсменки столкнулись с ограничениями на поездки, связанными с пандемией COVID-19. Впоследствии Араужу была удалена с карда 20 июля после положительного результата теста на COVID-19 и заменена на Джоанну Колдервуд.

На этом турнире первоначально планировалось провести женский бой в легчайшем весе между Кетлин Виейра и бывшей чемпионкой Invicta FC и претендентом на титул чемпиона UFC россиянкой Яной Куницкой. Но в итоге этот бой был перенесён матчмейкерами на UFC Fight Night: Льюис vs. Олейник через неделю.

Ожидалось, что южнокорейские бойцы Пак Чо Ён и Чон Да Ун встретятся на этом турнире с Тревином Джайлзом и Эдом Херманом соответственно. Тем не менее, и Пак и Чон были исключены из боев 23 июля из-за предполагаемых ограничений на поездки, связанных с пандемией COVID-19. В свою очередь, для обоих поединков были найдены новые бойцы, в результате чего Тревин Джайлз должен был встретиться с Кевином Холландом, а Эд Херман с Джеральдом Миршартом. В день события Миршарта сняли с турнира из-за положительного результата теста на COVID-19, и его бой с Херманом был отменен. В свою очередь, уже во время турнира Джайлз упал в обморок за несколько минут до своего выхода, и поэтому его бой с Холландом также был отменён. По сообщениям, Дэйна Уайт лично позвонил Эду Херману, чтобы узнать, сможет ли он сражаться с Холландом, но Херман на тот момент уже был где-то за пределами карантинной зоны, и ему было запрещено возвращаться.

Ожидалось, что Люк Сандерс встретится с Крисом Гутьерресом на этом турнире. Тем не менее, Сандерс вышел из боя в середине июля по нераскрытым причинам и заменен новичком промоушена Коди Дёрденом.

Тимур Валиев должен был дебютировать в промоушене в своём первом бою против Джамалла Эммерса. Однако Валиев был удален из карда за два дня до события по нераскрытым причинам и заменен другим дебютантом Винсентом Качеро.

Ожидалось, что бывший претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Рей Борг встретится с дебютантом Натаном Мэнессом в бою в легчайшем весе. Тем не менее, Борг вышел из боя в день проведения церемонии взвешивания по неизвестным причинам. Мэнессу был найден новый соперник в лице дебютанта Джонни Муньоса и этот бой пройдет в полулёгком весе.

Ожидалось, что Эрик Спайсли проведёт бой в среднем весе с Маркусом Пересом на этом турнире. Тем не менее, Спайсли был удален из боя (и впоследствии уволен из UFC) в день проведения церемонии взвешивания из-за проваленной весосгонки и проблем со здоровьем. Заменить его был готов новичок Чарльз Онтиверос, который был в весе 195 фунтов. Однако, Онтиверос был признан непригодным для участия в соревнованиях из-за того, что не проходил необходимую медицинскую проверку. Бой был отменён.

Из-за многочисленных неожиданных изменений, срывов и отмен в последний момент, на турнире было проведено только восемь боёв, что делает его самым маленьким событием UFC, начиная с UFC 177 в августе 2014 года.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Джонатан Мартинес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Из-за проблем с весосгонкой у Эрика Спайсли соперником Маркуса Переса должен был стать новичок организации Чарли Онтиверос. Поединок был запланирован в промежуточном весе, но по решению Атлетической комиссии этот бой был отменён.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Бобби Грин vs. Ландо Ванната
 Выступление вечера: Женнифер Майя и Висенте Люке

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 785`000 долларов. Общая сумма бонусов — $200`000, спонсорских выплат — $98`500. Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 1`083`500 долларов.

Последствия турнира 
5 августа после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night